Cannon Building steht für folgende Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Cannon Building (Troy), Wohnhaus im Rensselaer County, New York
 Cannon Building (Fountain Inn), Gebäude in South Carolina
 Cannon House Office Building, Gebäude des Repräsentantenhauses